Alexander Prent (né en 1983), footballeur néerlandais ;
 Gerard Prent (né en 1954),  peintre néerlandais ;
 Mark Prent (1947-2020), artiste.